Berić est un patronyme porté notamment par:

 Aleksandar Berić (1906-1941), officier yougoslave ;
 Snežana Berić (1960-), chanteuse serbe ;
 Miroslav Berić (1973-), basketteur serbe ;
 Robert Berić (1991-), footballeur slovène.

Voir aussi 
 Berric